Aubonne steht für:

 Aubonne VD, Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz
 Aubonne (Bezirk), ehemaliger Bezirk mit Hauptort Aubonne im Kanton Waadt, Schweiz
 Aubonne (Fluss), Fluss im Kanton Waadt, Schweiz
 Aubonne (Doubs), Gemeinde im Département Doubs, Frankreich
 Aubonne, Ortschaft in der Gemeinde Douvaine im Département Haute-Savoie, Frankreich